La ventana puede referirse a:
 una ventana;
 el cerro que da su nombre a las sierras de la Ventana;
 La ventana (1993-), programa de radio español de la Cadena SER;
 La Ventana (n/d), programa de radio colombiano;
 La ventana (1973), álbum del grupo Los Jaivas.